Колкутин — фамилия; имеет женскую форму Колкутина.
 Колкутин, Андрей Борисович (род. 1957) — российский художник, акварелист.
 Колкутин, Виктор Викторович (1959—2018) — советский и российский судебный медик, заслуженный врач Российской Федерации.